Prince of Darkness ("principe delle tenebre" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Il signore del male (Prince of Darkness) – film del 1987 diretto da John Carpenter

Musica 
 Prince of Darkness – raccolta di Alice Cooper del 1989
 Prince of Darkness – album di Big Daddy Kane del 1991
 Prince of Darkness – raccolta di Ozzy Osbourne del 2005